Jean-François Amiguet (1950-), cinéaste suisse ;
 Marcel Amiguet (1891-1958), peintre suisse ;
 Philippe Amiguet (1891-1974), écrivain franco-suisse.